De Gauliga Baden 1939/40 was het zevende voetbalkampioenschap van de Gauliga Baden, officieel nu de Bereichsklasse Baden. SV Waldhof werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel, waar de club in de halve finale uitgeschakeld werd door FC Schalke 04.

De Gauliga werd grondig geherstructureerd na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Het volgende seizoen bestond de Gauliga echter weer uit één reeks.

Eindstand

Groep Noord-Baden

Groep Midden-Baden

Groep Zuid-Baden

Groep Offenburg

Groep Schwarzwald/Bodensee

Kwalificatie finaleronde Offenburg-Schwarzwald/Bodensee
 Heen

 Terug

Groep Freiburg
FC Rheinfelden en FV Lörrach speelden door de slechte treinverbindingen enkel tegen de twee clubs uit Freiburg en werden niet in de stand opgenomen.

Finaleronde

Externe links
 Euroleagues 

Gauliga Baden
Duits competitievoetbal 1939/40